Cortigiana steht für:
 Kurtisane, eine in adligen oder hochbürgerlichen Kreisen für Liebesdienste zur Verfügung stehende Frau
 La Cortigiana, eine Komödie von Pietro Aretino in fünf Akten